Садлер — фамилия. Известные носители:
 Садлер, Майкл Томас (1780—1835) — английский экономист; был членом парламента.
 Садлер, Мэттью (род. 1974) — английский шахматист, гроссмейстер (1993).
 Садлер, Рейнгольд (1848—1906) — американский политик, 9-й губернатор Невады.
 Садлер, Уолтер Денди (1854—1923) — английский художник викторианской эпохи.

См. также